Гео́ргий Козло́в:
 Козлов, Георгий Алексеевич (1909—1976) — советский партийно-государственный деятель, Первый секретарь Свердловского горкома КПСС.
 Козлов, Георгий Кириллович (1902—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант.